Колонізація (освоєння) — заселення та господарське освоєння вільних земель у межах власної держави, або ж, у давні часи, на неосвоєних територіях інших держав за дозволом їх влади. 

 Колонізація (захоплення) — заселення та господарське освоєння територій інших держав, або ж земель народів, що ще не завершили створення своєї державності, що супроводжується підкоренням або винищенням місцевого населення.

 Колонізація Космосу — створення автономних людських поселень поза Землею. 

Колонізація
Колонії